Михаил Михайлович Волков (1882 — ?) — русский военный деятель, полковник. Герой Первой мировой войны.

Биография 
Из мещан Костромской губернии, общее образование получил по окончании Костромского реального училища, военное — по окончании Виленского пехотного юнкерского училища. В 1903 году вступил в службу, подпоручик Юрьевского 98-го пехотного полка. С 1904 года участник Русско-японской войны офицер Воронежского 124-го пехотного полка. За боевые отличия награждён рядом боевых наград в том числе и Анненским оружием «За храбрость».

В 1906 году произведён в поручики, офицер 8-го Сибирского стрелкового полка. С 1909 года находился в запасе. С 1911 года штабс-капитан, командир роты Курского 125-го пехотного полка. С 1914 года участник Первой мировой войны во главе своей роты. За боевые отличия в 1915 году произведён в капитаны и подполковники, в 1916 году в полковники.

Высочайшим приказом от 10 ноября 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

Высочайшим приказом от 30 декабря 1915 года за храбрость награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (ВП 27.03.1905)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 30.07.1905)
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП 22.01.1906)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 16.04.1906)
 Георгиевское оружие (ВП 10.11.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 30.12.1915)
 Высочайшее благоволение (ВП 21.08.1916)

Примечания

Литература 
 
  по военному ведомству//Разведчик/Русский Инвалид на 1915—1916 гг.
 РГВИА: Ф.400. Оп.9. Д.34890. Л.18 об. (1914 г.); Оп.12. Д.26973. Л.1286-1289 (1915 г.); Ф.409. Оп.1. п/с 153—319 (1903 г.)

Ссылки 
 
  Волков, Михаил Михайлович. // Георгиевские кавалеры Великой войны

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Русско-японской войны (Россия)